«Эспаньол B» () — каталонский футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции в автономной области Каталония, резервная команда клуба «Эспаньол». Клуб основан в 1981 году, до 1991 года команда носила название «Кристиненс» и базировалась в городе Санта-Кристина-де-Аро. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 2-е место в Сегунде B в сезоне 2001/02.

Прежние названия 
 1981—1991 — «Кристиненс»
 1991—1994 — «Кристиненс-Эспаньол»
 1994 — «Эспаньол B»

Достижения 
 Терсера
 Победитель (2): 1994/95, 2008/09

Статистика сезонов

Ссылки 
 Официальный сайт
 Футбольный профиль

Футбольные клубы Испании
ФК «Эспаньол»
Спортивные клубы Барселоны
Футбол в Каталонии